Эдвин — личное имя:

 Эдвин (ок. 585—633) — король Нортумбрии (616—633), причислен к лику святых.
 Эдвин (ум. 1045) — король Гвента (1015—1045).
 Эдвин (ум. 1070) — англосаксонский аристократ, эрл Мерсии (1062—1070).

Фамилия 
  (род. 1992) — баскетболист Американских Виргинских Островов.
  (1671—1722) — английский политик, член Палаты общин Великобритании (1717), сын Хамфри Эдвина, отец Чарльза Эдвина (ум. 1756).
  (род. 1991) — американский баскетболист, игрок чемпионата Израиля в составе клуба «Нес-Циона».
  (1642—1707) — английский торговец, шериф (1689) и лорд-мэр (1697) Лондона, отец Сэмюэла Эдвина.
  (ок. 1699—1756) — валлийский политик, член Палаты общин Великобритании (1741—1756), сын Сэмюэла Эдвина, дядя Чарльза Эдвина (ум. 1801).
  (ур. Уиндем; ум. 1801) — валлийский политик, член Палаты общин Великобритании (1780—1789), племянник Чарльза Эдвина (ум. 1756).

  (род. 1967) — сиерра-леонский бегун, участник Олимпийских игр (1988, 1922).
  (1898—1985) — датский скульптор, обладатель медали Эккерсберга Датской королевской академии изящных искусств (1943).

См. также 
 Эдвиг